

Musique 
 Not of This Earth, album de Joe Satriani
 Not of This Earth, album de The Damned

Cinéma 
 Le Vampire de New York (Not of This Earth) est un film réalisé en 1957 par Roger Corman. Il a eu 2 remakes :
 Le Vampire de l'espace (Not of This Earth) réalisé en 1988 par Jim Wynorski.
 Not of this Earth réalisé en 1995 par Terence H. Winkless.